Александра (Леся) Сергеевна Кривицкая (девичья фамилия Елисеева, 1899—1983) — советская украинская актриса и педагог, Народная артистка Украинской ССР (1954).

Биография 
Родилась 4 января (16 января по новому стилю) в городе Чигирин Киевской губернии Российской империи. Отец работал в Одессе в трамвайном депо, а мать с шестью дочками в семье жили в Чигирине.

В Чигирине Александра училась в городском училище и учительской семинарии. Актёрскую деятельность начала 1916 года в труппе Сергея Пронского. В 1918 году продолжила своё образование в Киевском музыкально-драматическом институте им. Николая Лысенко (ныне Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого) и во время учёбы начала работать в Театре Николая Садовского.

В 1919—1920 годах Кривицкая работала актрисой Государственного народного театра в городе Каменец-Подольский, руководимого Николаем Садовским. Впоследствии вместе с театром она была вынуждена уехать на Галичину, а затем интернирована в лагерь Домбье близ Кракова. С 1921 года работала во Львове в гастролирующими труппами: театра им. Ивана Франко (1921—1922), театра под руководством  (1922—1923), театра Владимира Демчишина (1924), Украинского приднепровского театра (1925—1927),  (1927), театра Иосифа Стадника (1927—1929),  под руководством Владимира Блавацкого (1929—1934), театра «» (1934—1936) и народного театра им. Ивана Котляревского (1938—1939).

В конце 1930-х − начале 1940-х годов Александра Сергеевна преподавала в Высшем музыкальном институте им. Лысенко (ныне Львовская национальная музыкальная академия имени Николая Лысенко). С 1940 — актриса Львовского драматического театра им. Леси Украинки. Во время немецкой оккупации Украинской ССР работала в театрах Львова.

С 1944 по 1973 год являлась актрисой Львовского драматического театра имени Леси Украинки.

В числе её работ: главные роли в драмах Николая Островского, Ивана Франко, Яна Райниса, Николая Старицкого, Антона Чехова, Фридриха Шиллера.

Александра Сергеевна Кривицкая была автором автобиографических работ: «На службе народного театра», Львов, 1954; «Повiсть про мое життя», Киïв, 1958.

Награждена орденами Ленина и Трудового Красного Знамени (1960), медалями.

Умерла 7 ноября 1983 года во Львове. Была похоронена на городском Лычаковском кладбище.

Источники 
 Театральная энциклопедия. Том 3 /Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1964.

Примечания

Ссылки 
 КРИВИЦКАЯ Александра Сергеевна (Леся)
 Кривицька Леся Сергіївна. Архів Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України.

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Преподаватели Львовской музыкальной академии им. Н. Лысенко
Похороненные на Лычаковском кладбище